Barbacena peut désigner :

Toponyme

Barbacena, municipalité de l'État du Minas Gerais

Barbacena, freguesia du district d'Elvas

Patronyme

Felisberto Caldeira Brant, marquis de Barbacena, homme politique brésilien.